Би́смарк () — город в США, столица штата Северная Дакота и административный центр округа Берли ().

История 

До прибытия белых поселенцев территорию занимало племя манданов, занимавшееся охотой и земледелием (манданы были единственным племенем северной и центральной части Великих прерий, занимавшимся земледелием. Вместе с их не типичным для индейцев этих мест внешним видом, это породило множество гипотез о манданах как ассимилировавшихся потомках поселений викингов в Винланде). Первыми европейцами, пришедшими в эти земли, были французские охотники и торговцы. В 1805 году здесь переправилась через Миссури экспедиция Льюиса и Кларка.

Город был основан в 1872 году на том самом месте, где экспедиция пересекла реку, и первоначально получил название Эдвинтон, в честь главного инженера Северо-Тихоокеанской железной дороги Эдвина Джонсона. В то время США испытывали наплыв германских иммигрантов. В надежде привлечь их (а также германские инвестиции), город в 1873 году был переименован в честь Отто фон Бисмарка. Расчёт в значительной мере оправдался, почти 60 % горожан и поныне составляют потомки немецких переселенцев. В 1883 году Бисмарк стал столицей территории Дакота, а с 1889 года — штата Северная Дакота.

География и климат

Географические сведения 

Бисмарк находится на высоте 514 м над уровнем моря, между географическими центрами США и Северной Америки, примерно на широте Северного Крыма или Северной части Каспийского моря. Город стоит на реке Миссури на плато Миссури, в середине Великих прерий.

Климат 
Климат в городе резко континентальный, близкий к полупустынному, с морозной зимой (−10,7 °C) и жарким летом (+20,8 °C). Самая высокая температура — +45 °C (6 июля 1936), самая низкая — −45 °C (16 февраля 1936). Осадков выпадает около 440—460 мм в год, в основном в летние месяцы.

Население 
По данным переписи 2010 года в Бисмарке проживало 62 272 человека, это второй по численности город штата после Фарго. Имелось 27 263 домохозяйства и 15 624 семьи.

Расовый состав населения:
 белые — 92,4 %
 индейцы — 4,5 %
 латиноамериканцы (всех рас) — 1,3 %
 чёрные — 0,7 %

Три четверти населения — люди немецкого (57,9 %) и норвежского (18,2 %) происхождения. Количество жителей русского (7,7 %) происхождения в 1,5 раза больше, чем английского (5,0 %).

Среднегодовой доход на душу населения — 20 789 долларов США (данные 2000 года). Средний возраст горожан — 38 лет. Уровень преступности значительно ниже среднего по США.

Экономика 

Как и в большинстве столиц штатов, основная часть экономически активного населения занята в государственном секторе различных уровней (федерального, штатного и муниципального), образовании и здравоохранении.

Крупнейшие работодатели:
 правительство штата Северная Дакота
 медицинский центр One Health Systems
 госпиталь Св. Алексия
 городское управление школ
 правительство США

В частном секторе крупнейшими работодателями являются энергетическая компания MDU Resources, розничная сеть Walmart и страховая компания Aetna.

Транспорт 
Муниципальный аэропорт Бисмарка (Bismarck Municipal Airport (IATA: BIS, ICAO: KBIS)) расположен в 5 километрах к юго-востоку от центра города. Регулярные пассажирские рейсы совершаются в Денвер, Лас-Вегас, Миннеаполис и Финикс. Пассажирооборот 194 тыс. человек в год (2010).

Через город проходит железнодорожная линия компании BNSF Railway, но пассажирское сообщение не осуществляется с 1979 года.

Основные автомобильные дороги, проходящие через Бисмарк — межштатное шоссе I-94 и скоростная дорога US 83.

Общественный транспорт представлен 11-ю автобусными маршрутами под управлением компании Capital Area Transit System.

Спорт 
В Бисмарке есть профессиональные и непрофессиональные спортивные клубы, которые, однако, участвуют лишь в малых американских лигах. Также в городе развита лёгкая атлетика.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города Бисмарк 

Города Северной Дакоты
Столицы штатов США
Города на Миссури
Отто фон Бисмарк
Окружные центры Северной Дакоты
Города, названные в честь людей
Объекты, названные в честь людей прижизненно
Населённые пункты округа Берли